Niemcy:
 Graefenthal – klasztor
 Gräfenthal – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt